I Terzi di Bergamo sono un'antica famiglia nobile lombarda, di parte ghibellina, fedele al Sacro Romano Impero fino alla sua caduta.

Storia 
I Terzi derivano dall'originario ceppo dei Signori di Terzo (piccola acropoli abitata in Val Cavallina, ora integrata nel Comune di Borgo di Terzo) che già attorno all'anno 1000 possedevano nel bergamasco castelli e feudi.

Da questo nucleo sono derivati diversi rami della famiglia presenti storicamente a Brescia, Parma, Napoli, Gorizia, Fiume, Praga, La Spezia ecc., quasi tutti contraddistinti dallo stemma originario semipartito spaccato di rosso, d'argento e di nero.

La famiglia è tuttora residente a Bergamo a Palazzo Terzi, nel comune di Brembate di Sopra, a Milano, Torino, Roma e Udine, e i discendenti vantano i titoli di marchesi di Palazzolo, conti di Restenau, baroni e cavalieri del Sacro Romano Impero, e nobili di Bergamo.

Giulio Terzi, ambasciatore a riposo ed ex Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana nel Governo Monti, rappresenta la successione del ramo primogenito estinto a Trescore negli anni venti, col titolo di signore di Sant'Agata. 

Palazzo Terzi a Bergamo è tuttora di proprietà degli eredi di Luigi, Edoardo e Gualtiero Terzi, figli di Gabriele Terzi e Maria Clotilde di Rovasenda.

Arma 
"Semipartito spaccato di rosso, d'argento e di nero."

Oppure: "Semipartito troncato d'argento, di rosso e di nero, col capo d'oro carico di un'aquila di nero, coronata del campo."

Oppure: "Inquartato dalla croce patente d'argento. Nel 1° e 4° d'oro all'aquila bicipite di nero coronata sulle due teste dello stesso; nel 2° e 3° d'azzurro al leone rampante d'oro. Sul tutto troncato: sopra d'oro all'aquila di nero coronata dello stesso; sotto semipartito troncato d'argento di rosso e di nero."

Albero genealogico

Ramo principale (Bergamo)

Ramo di Brescia

Ramo 'de Lana'

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Famiglie bergamasche
Famiglie mantovane